Luigi Carafa della Stadera, II principe di Stigliano (1511-1576) - aristocratico italiano
 Luigi Carafa della Stadera, IV principe di Stigliano (1567-1630) - aristocratico italiano
 Luigi Carafa (1797-1871) - diplomatico e politico del Regno delle Due Sicilie